Georgiana. Vita e passioni di una duchessa nell'Inghilterra del Settecento (The Duchess) – libro di Amanda Foreman
 La duchessa (The Duchess) – film del 2008 diretto da Saul Dibb, basato sul libro di Foreman
 The Duchess – cortometraggio del 1915 diretto da W.T. McCulley
 The Duchess – cavallo da corsa

Pagine correlate 
 Duchess